Diese Liste zeigt die amtierenden deutschen Bürgermeister, die die Amtsbezeichnung Oberbürgermeister (OB) tragen. Die Amtsbezeichnung ist meist an den Status der Stadt als kreisfreie Stadt oder an die Einwohnerzahl geknüpft, jedoch sind die Regelungen in den Ländern unterschiedlich. Da der Status einer kreisfreien Stadt nicht zwingend mit der Einwohnerzahl zusammenhängt, existieren Kleinstädte, die einen Oberbürgermeister als Verwaltungsspitze haben (z. B. Klingenthal mit  Einwohnern). Ein Oberbürgermeister muss nicht einer Großstadt mit mehr als 100.000 Einwohnern vorstehen. Sämtliche Großstädte sind in der Tabelle farblich rot hervorgehoben. Umgekehrt hat auch nicht jede Großstadt einen Oberbürgermeister, wie sich vor allem im Land Nordrhein-Westfalen zeigt, wo es Großstädte gibt, die einem Kreis angehörig sind (z. B. Neuss mit  Einwohnern).

Übersicht 

In der Übersicht werden die Regelungen der einzelnen Länder für die Verleihung der Amtsbezeichnung Oberbürgermeister angegeben.

Hinweise 
In Baden-Württemberg und Sachsen ist bei einigen Oberbürgermeistern das Jahr angegeben, in dem die Stadt zur Großen Kreisstadt erhoben wurde und somit der bereits zuvor amtierende Bürgermeister die Amtsbezeichnung Oberbürgermeister erhielt.

In Baden-Württemberg heißen die kreisfreien Städte Stadtkreise.

In Lübeck heißt das Stadtoberhaupt traditionell nicht Oberbürgermeister, sondern Bürgermeister. Diese Tradition teilt die Hansestadt mit dem kleineren Wismar.

Auch in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg sowie in Bremen wird der Titel Oberbürgermeister nicht verwendet, da die Stadtoberhäupter zugleich Leiter der Landesregierungen sind. Diese heißen dort entsprechend Regierender Bürgermeister (Berlin), Erster Bürgermeister (Hamburg) und Bürgermeister und Präsident des Senats (Stadtgemeinde Bremen).

Die Liste befindet sich – so weit nicht anders angegeben – auf dem Stand vom September 2019.

Baden-Württemberg

Bayern

Brandenburg

Bremen

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Literatur 
 Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.): Viertes Genderranking deutscher Großstädte 2017. Berlin April 2017 (auch Oberbürgermeisterinnen; Downloadseite).
 Helga Lukoschat, Jana Belschner: Frauen führen Kommunen: Eine Untersuchung zu Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Ost und West. Herausgegeben von Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin (EAF), Berlin 2014 (Downloadseite).

Dokumentationen 
 Meike Materne: Chefin im Rathaus – Bürgermeisterinnen in Deutschland. ZDF 2019 ( 30 Minuten; verfügbar bis 21. September 2020).

Weblinks 
  Gleichstellungsatlas: Verwaltungsspitzen. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Datenstand: Dezember 2017 (Repräsentanz von Frauen an der Spitze von kommunalen Gebietskörperschaften).
 Bürgermeisterwahlen: Aktuelle Wahlergebnisse. In: Staatsanzeiger für Baden-Württemberg.

Einzelnachweise 

Deutschland
!